Список країн за виробництвом целюлози — ранжований по роках та обсягах (метричних тонн) інформаційний список держав, які є найбільшими світовими виробниками целюлози.

Виробництво 
Джерело даних: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ().

Примітки 

Целюлозно-паперова промисловість
целюлоза